Bogdan Milošević, né le  à Užice, est un footballeur serbe. Il évolue au poste de défenseur central au Mladost Lučani.

Carrière 

En janvier 2014, il est prêté pour six mois au Tours FC, où il s'engage de façon durable six mois plus tard.

En 2019 il fait son retour en France, au Stade lavallois.

Statistiques

Références

Liens externes 

Naissance en février 1989
Naissance à Užice
Naissance en RS de Serbie
Footballeur serbe
Joueur du FK Napredak Kruševac
Joueur du Tours Football Club
Joueur du Stade lavallois